Владимир Святловский:

 Святловский, Владимир Викентьевич (1826—1892) — генерал-майор, автор исторических статей.